Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля 2021 года на стрельбище «Асака» на базе Сухопутных сил самообороны Японии. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменок. Это был первый разыгранный комплект наград на Играх в Токио.

Ни одна из призёров Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро не выступала в Токио. Из всех финалисток Игр 2016 года выступала только Снежана Пейчич, на этот раз она заняла 31-е место в квалификации.

В финале 24-летняя Анастасия Галашина из команды ОКР перед последним выстрелом лидировала с преимуществом в 0,2 очка над 21-летней китаянкой Ян Цянь, но сорвала последний выстрел (8,9), китаянка выстрелила также неудачно (9,8), но всё же обошла Галашину и выиграла золото. Ян Цянь стала третьей китаянкой победившей в этой дисциплине на Олимпийских играх после Ду Ли (2004) и И Сылин (2012).

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировые рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 6 серии по 10 выстрелов. Результат каждого выстрела измеряется с точностью до десятой, максимум — 10,9. В финал выходят 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 
Результаты в квалификации не учитываются. В первых двух сериях финала спортсменки выполняют по пять выстрелов. Далее начинается выбывание спортсменок. После каждого второго выстрела стрелок, набравший наименьшую сумму баллов за все предыдущие серии, прекращает борьбу за первое место. После 8 серий остаются две спортсменки, которые выполняют ещё по два выстрела. Стрелок, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотой медали.

Примечания

Ссылки 
 Результаты квалификации на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года
 Результаты финала на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года